Гулоза — углевод, представитель альдогексоз. Этот моносахарид очень редко встречается  в природе. При комнатной температуре представляет собой сироп со сладким вкусом.
Вещество растворимо в воде и немного в метаноле. Обе (D- и L-формы) не сбраживаются дрожжами.
В формуле Фишера у D(+)-формы ОН около 4-го атома углерода находится слева.
Гулозу можно рассматривать как эпимер галактозы по C-3.
Циклические формы гулозы

α-D-гулофураноза - (2R,3R,4R,5S)-5-[(R)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
α-L-гулофураноза - (2S,3S,4S,5R)-5-[(S)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
β-D-гулофураноза - (2S,3R,4R,5S)-5-[(R)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
β-L-гулофураноза - (2R,3S,4S,5R)-5-[(S)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
α-D-гулопираноза - (2R,3R,4R,5S,6R)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол
α-L-гулопираноза - (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол
β-D-гулопираноза - (2S,3R,4R,5S,6R)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол
β-L-гулопираноза - (2R,3S,4S,5R,6S)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол

Литература 
 Merck Index, 11th Edition, 4490.

Альдогексозы